Сюй Хайфэ́н (, р.1 августа 1957) — китайский стрелок, олимпийский чемпион. Первый в истории олимпийский чемпион КНР.

Сюй Хайфэн родился в 1957 году в городском округе Чжанчжоу провинции Фуцзянь, однако его родители — из уезда Хэсянь городского округа Мааньшань провинции Аньхой. В 15-летнем возрасте Сюй Хайфэн вместе с родителями вернулся на их родину. Он с детства увлекался стрельбой, по окончании школы приобрёл пневматическую винтовку, из которой стрелял по воронам. В 1982 году вошёл в сборную провинции Аньхой, в 1983 году завоевал две серебряных медали Спартакиады народов КНР, в 1984 году вошёл в национальную сборную.

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 27-летний Сюй Хайфэн, никогда прежде не выступавший на чемпионатах мира, завоевал золотую медаль — первую золотую олимпийскую медаль в истории КНР. На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году он сумел завоевать бронзовую медаль.

В 1990 году, когда Пекин принимал Азиатские игры, Сюй Хайфэн был одним из тех, кто нёс огонь Игр. На этих Играх он завоевал четыре золотые медали.

В 1995 году Сюй Хайфэн завершил спортивную карьеру и стал тренером сборной КНР.

Во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине Сюй Хайфэн был одним из тех, кто нёс Олимпийский огонь по стадиону на церемонии открытия Игр.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1984 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года